Ранчо Мајра има више значења:

 Ранчо Мајра, Маргарито Караско (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Мајра (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику